Ázere (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Ázere (Tábua), een plaats in de Portugese gemeente Tábua